Ки́ран Ти́рни (; , Дуглас, остров Мэн) — шотландский футболист, защитник английского клуба «Арсенал» и национальной сборной Шотландии.

Карьера 
В 10-месячном возрасте родители Кирана покинули остров Мэн и переехали в Шотландию.

Киран Тирни с 7-летнего возраста начал заниматься футболом в составе «Селтика».

22 апреля 2015 года он дебютировал в составе своей команды, заменив Эмилио Исагирре в матче против «Данди» в рамках Чемпионата Шотландии.

8 августа 2019 года перешёл в лондонский клуб «Арсенал» за 25 млн фунтов.

Достижения 
«Селтик»
 Чемпион Шотландии (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Шотландии (3): 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка шотландской лиги (2): 2017/18, 2018/19
 Итого: 9 трофеев

«Арсенал» (Лондон)
 Обладатель Кубка Англии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Англии: 2020
 Итого: 2 трофея

Статистика 

(откорректировано по состоянию на 31 декабря 2022 года)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон